Динамическое Дисконтирование — это метод управления оборотным капиталом компании, заключающийся в согласовании между покупателем и поставщиком условий ранней оплаты счетов, т.е. оплаты счетов ранее крайней даты платежа по договору в обмен на бонус от поставщика.

Практическое применение 

Динамическое дисконтирование в мировом экономическом сообществе используется довольно давно. Одним из первых инструментов по динамическому дисконтированию является программа SAP Ariba. Помимо SAP, существуют ещё несколько компаний в США, Европе и Азии, которые также нацелены на пользовательское управление дебиторской и кредиторской задолженностью – Taulia, C2FO и другие. В 2017 году подобный инструмент был разработан российским офисом международной компании KPMG. В 2021 функциональность динамического дисконтирования появилась на платформе FACTORIN - с богатыми возможностями по проведению торгов и оптимизации портфеля предложений.

Механизм работы 

Динамическое дисконтирование позволяет уменьшать сроки оплаты по счетам и делает отношения между контрагентами более гибкими за счет учета потребностей сторон сделок в каждый момент времени. В основе этого инструмента лежит концепция ранней оплаты: чем раньше покупатель заплатит поставщику, тем больший бонус он сможет получить. И покупатель, и поставщик получают дополнительную прибыль: покупатель за счет увеличения доходности от краткосрочного инвестирования свободных денежных средств, а поставщик за счет сокращения затрат на привлечение / обслуживание внешнего краткосрочного финансирования.
Альтернативой Динамическому Дисконтированию является факторинг, долю которого Динамическое Дисконтирование отнимает в последние несколько лет всё большую часть рынка. Крупные компании стали чаще обращаются к этому виду инструмента для работы со своими поставщиками.

Ключевые преимущества

Примечания

Ссылки 
 
 

Экономические термины